Giuseppe Schirò (1690-1769) – scrittore e arcivescovo greco-cattolico italo-albanese
 Giuseppe Schirò (1865-1927) – poeta, linguista, pubblicista e storico italo-albanese
 Giuseppe Schirò (1913-1988) – politico italiano di ascendenza arbëreshe
 Giuseppe Schirò (1927-2007) – presbitero, archivista, bibliotecario e storico italiano di ascendenza arbëreshe
 Giuseppe Schirò Di Maggio (1944) – scrittore italo-albanese